Platypterygius — рід іхтіозаврів, що існував упродовж крейди (130—95 млн років тому). Рід мав космополітичне поширення. Викопні рештки різних видів знайдено в Аргентині, Чилі, Венесуелі, Колумбії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Англії, Франції, Німеччині, Швейцарії, Росії.

Опис 
Platypterygius досягав довжини близько 7 метрів. У нього були довга морда і потужний ребристий хвіст. У передніх ластах більше кісток, ніж зазвичай у іхтіозаврів; вони були щільно зв'язані в ряди, надаючи широкий, плоский вигляд ластам. Крім того, деякі кістки зап'ястя повністю зникли.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки за Fischer et al. 2012.

Примітки

Посилання 
 Platypterygius

Вимерлі плазуни Північної Америки
Вимерлі плазуни Європи
Іхтіозаври
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1922
Вимерлі плазуни Австралії
Вимерлі плазуни Азії
Вимерлі плазуни Південної Америки